Dream Boy – romanzo di Jim Grimsley del 1995
 Dreamboy – film del 2005 diretto da Gilbert Perez
 Dream Boy – film del 2008 diretto da James Bolton
 Dream Boy – personaggio dei fumetti DC Comics
 Dream Boy – singolo di Annette Funicello del 1961
 Dream Boy – singolo delle The Angels del 1964
 Dream Boy – opera teatrale giapponese